Бальга:
 Бальга — замок в Калининградской области.
 Бальга — традиционная обувь в Марокко.
 Бальга — посёлок в департаменте , Буркина-Фасо.

Примечания